Dippon ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Dippon (1901–1981), deutscher Weingärtner
 Mike Dippon, deutscher Diskjockey, bekannt als DJ Mike MD
 Peter Dippon (* 1972), deutscher Betriebswirt und Hochschullehrer
 Werner Dippon (* 1948), deutscher Chorleiter